Frank Phelizon est un réalisateur français né en 1959.

Biographie

Filmographie 
 2010 : Les Amours secrètes
 2015 : Kickback
 2018 : Paranormal Investigation.

Références

Liens externes 

Réalisateur français
Naissance en 1959